Wikunia (Vicugna) – rodzaj ssaka z rodziny wielbłądowatych (Camelidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w stanie dzikim w Ameryce Południowej.

Morfologia  
Długość ciała 114–190 cm, długość ogona 15–25 cm, wysokość w kłębie 85–90 cm; masa ciała 38–65 kg.

Systematyka

Etymologia   
 Vicugna: hiszpańska nazwa vicuña dla wikunii, od keczuańskiej nazwy wik’uña dla wikunii.
 Pacos: peruwiańskie nazwy paco, pacos dla lam, zaadaptowane przez Buffona w 1765 roku. Gatunek typowy: Camelus pacos .
 Protorhea: gr. πρωτος prōtos „pierwszy, przed”; rodzaj Rhea  (ptaki); autorzy błędnie zidentyfikowali szczątki kostne (lewa kość udowa, kilka paliczków stopy i paliczek końcowy) jako należące do prymitywnego ptaka z rodziny nandu (Rheidae). Gatunek typowy: Protorhea azarae  (= Camelus vicugna ).

Podział systematyczny  
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Vicugna vicugna  – wikunia andyjska
 Vicugna pacos  – alpaka – gatunek udomowiony

Przypisy

Bibliografia  
 

Wielbłądowate